Barbican steht für

 Barbican (Plymouth), Hafengebiet, Ortslage in Plymouth, England
 Bahnhof Barbican, eine Station von London Underground
 Barbican Centre, ein Londoner Kulturzentrum
 Barbican Estate, Hochhaussiedlung um das Barbican Centre in London
 Willoughby House, mittelalterliches Gebäude, vormals Gericht, in London, auch bekannt als The Barbican

Siehe auch
 Barbakane, vorgelagertes Verteidigungsbauwerk einer mittelalterlichen Befestigungsanlage (englisch: Barbican)